Rio Luna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Luna (vattendrag i Brasilien), Amazonas,

Spanien 

 Río Luna, vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar